Gminy w USA:
 Leaf Mountain (ang. Leaf Mountain Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Leaf Mountain (ang. Leaf Mountain Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke